Natalija Stevanović, z domu Kostić (cyryl. Наталија Стевановић, Наталија Костић; ur. 25 lipca 1994 w Niszu) – serbska tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w trzynastu singlowych i trzynastu deblowych turniejach rangi ITF. 18 listopada 2019 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 162. pozycję, natomiast 29 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 198. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Ludzie urodzeni w Niszu
Serbskie tenisistki
Urodzeni w 1994